L'édition 2018 du tournoi de tennis de Houston se déroule du 12 au  à Houston, sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Peng Shuai s'impose en finale du simple. En finale, elle bat Lauren Davis, décrochant à cette occasion le deuxième titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Maegan Manasse et Jessica Pegula.

Faits marquants

Lauréates 
La Chinoise Peng Shuai remporte son  en simple en WTA 125 en battant en finale l'Américaine Lauren Davis.

La paire américaine Manasse - Pegula remporte son  ensemble en battant la paire tête de série n°3, Krawczyk - Olmos.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Houston
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2018
Houston
Sport aux États-Unis en novembre 2018
Tennis en novembre 2018